

Cinema 
 Héctor  – film diretto da Gracia Querejeta del 2004
h

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hector  – città della Contea di Pope, Arkansas
 Hector  – città della Contea di Renville, Minnesota
 Hector  – città della Contea di Schuyler, New York
 Hector  – township della Contea di Potter, Pennsylvania

Onomastica
 Hector  – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Ettore

Persone 
 Hector  – musicista finlandese (vero nome Heikki Veikko Harma)
 Héctor Albadalejo  – giocatore spagnolo di calcio a 5
  Hector and Hector- artista contemporaneo italo-francese (arte)

Personaggi 
 Hector  – personaggio di Castlevania
 Hector  – personaggio di Fire Emblem
 Hector  – personaggio de Una serie di sfortunati eventi
 Hector Barbossa – personaggio della serie cinematografica di Pirati dei Caraibi

Pagine correlate 
Ettore (disambigua)